Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 499 dans le monde.

 Route fédérale 499 en Allemagne
 Route nationale 499 en France